Arieh () ist ein hebräischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name bedeutet im Hebräischen Löwe oder Sammler. Das Wort leitet sich von dem Verb sammeln ab (). Im Alten Testament  wird eine Persönlichkeit mit diesem Namen aufgeführt (wobei wohl nicht eindeutig ist, ob es sich um einen Angehörigen des Hofes von König Petachja oder um einen Anführer im Heer seines Nachfolgers Pekach handelt).

Schreibweisen und Varianten 
 Ari (beliebte Abkürzung)
 Arie (beliebte Abkürzung)
 Arje
 Arik (Diminutiv)
 Aryeh (englisch)

Namensträger

Vorname 
 Arieh Eldad (* 1950), israelischer Arzt und Politiker
 Arieh Elhanani (1898–1985), israelischer Architekt
 Arieh Iserles (* 1947), israelischer Mathematiker
 Arieh Sharon (1900–1984), israelischer Architekt
 Arieh Warshel (* 1940), israelisch-US-amerikanischer Chemiker, Nobelpreisträger 2013

Familienname 
 Josh Arieh (* 1974), professioneller US-amerikanischer Pokerspieler

Siehe auch 
 ARI
 Arie (Begriffsklärung)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Hebräischer Personenname